Hardouin ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Hardouin (1646–1729), französischer Jesuit, Philologe und Theologe
 Jules Hardouin-Mansart (1646–1708), französischer Architekt
 Louis Marie Hardouin (1796–1858), französischer Botaniker und Arzt
 Paul Philippe Hardouin de Péréfixe de Beaumont (1606–1671), französischer Geistlicher